Гао Минь (, р.7 сентября 1970) — китайская прыгунья в воду, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.

Гао Минь родилась в 1970 году в Цзыгуне провинции Сычуань. В 9 лет начала заниматься прыжками в воду, в 1980 году вошла в сборную провинции, в 1985 — в национальную сборную.

С 1986 по 1992 годы Гао Минь занимала высшие места мировых пьедесталов на соревнованиях по прыжкам в воду: в 1986 году она завоевала золотую медаль чемпионата мира, в 1988 — золотую олимпийскую медаль, в 1990 — две золотые медали Игр доброй воли и три золотые медали Азиатских игр, в 1991 — две золотые медали чемпионата мира, в 1992 опять стала олимпийской чемпионкой.

По окончании спортивной карьеры Гао Минь в 1992 году уехала в США, затем перебралась в Канаду. В 2005 году вернулась в Китай для публикации автобиографии.

Ссылки 
 

Прыгуны в воду Китая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1988 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1992 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания